Frørup Sogn ist der Name folgender Kirchspielsgemeinden in Dänemark:

 Frørup Sogn (Kolding Kommune)
 Frørup Sogn (Nyborg Kommune)